Estação do ano - em inglês, season
Ou ainda:
Seasons (álbum)
Seasons (canção)
Studio Seasons

Desambiguação